Blue Ocean (dt. Blauer Ozean) bezeichnet:

 Blue-Ocean-Strategie, eine Methode zur Entwicklung von Geschäftsmodellen
 Blue Ocean Entertainment, einen deutschen Zeitschriftenverlag